

Persone 
 Sportivi 
 Atanas Atanasov (1935-2021) – ex cestista bulgaro
 Cvetan Atanasov (1948) – calciatore bulgaro
 Dimo Atanasov (1985) – calciatore bulgaro
 Hristo Atanasov Bonev-Zuma (1947) – allenatore di calcio ed ex calciatore bulgaro
 Jani Atanasov (1999) – calciatore macedone
 Martin Atanasov (2002) – calciatore bulgaro
 Stefan Atanasov Aladžov (1947) – allenatore di calcio ed ex calciatore bulgaro
 Stefan Bogomilov Atanasov (1945) – ex calciatore bulgaro
 Stojčo Atanasov (1997) – calciatore bulgaro
 Svetoslav Atanasov Djakov (1984) – calciatore bulgaro
 Živko Atanasov (1991) – calciatore bulgaro

 Altri
 Georgi Atanasov (1882-1931) – musicista, compositore e direttore d'orchestra bulgaro
 Georgi Atanasov (1933-2022) – politico bulgaro